Kempker ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kempker (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Kerstin Kempker (* 1958), deutsche Schriftstellerin